Warken kan syfta på följande platser:

Luxemburg 

 Warken, Luxemburg, Diekirch,

Nederländerna 

 Warken, Zutphen, Gelderland, Gemeente Zutphen,